

Biologie 
Agame peut désigner :
 agame, un reptile de la famille des Agamidae ;
 agame, un synonyme de virgine, un individu asexué.

Toponyme 

 Agamé, un arrondissement de la commune de Lokossa, au Bénin ;
 Agamé, une ancienne province d'Éthiopie.